Plaats in Indonesië
 Purwaraja (Menes), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Purwaraja (Rajadesa), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java